Davis Crossroads bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Davis Crossroads (Alabama)
 Davis Crossroads (Georgia)
 Davis Crossroads (Kentucky)
 Davis Crossroads (South Carolina)